La desmine, une protéine du muscle cardiaque.
 La desmine est un minéral aussi appelé stilbite.